Тессеннано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.

Население составляет 399 человек (2008 г.), плотность населения составляет 27 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 1010. Телефонный код — 0761.

Покровителем коммуны почитается святой Феликс, празднование 30 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики